Jméno a příjmení Jiří Fiala nese více známých osobností:

 Jiří Julius Fiala (1892–1974) – kapelník, hudební skladatel, autor filmové hudby, dirigent a dramaturg 
 Jiří Fiala (filosof) (1939–2012) – český matematik, analytický filozof, překladatel a vysokoškolský pedagog
 Jiří Fiala (bohemista) (* 1944) – bohemista, historik a vysokoškolský pedagog
 Jiří Fiala (1958) (* 1958) – český fotbalista
 Jiří Fiala (aktivista) (* 1963) – aktivista a předseda sdružení K 213
 Jiří Fiala (architekt) (* 1976) – český architekt